Til, de benaming van een brug
 een archeologische plaats in Oman; zie Archeologische plaatsen Bat, Al-Khutm en Al-Ayn
 Bat (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
 de NAVO-codenaam voor de Toepolev Tu-2
 een van oorsprong Waalse benaming voor kade (ook in Limburg)
 Het Bat, een straat en voormalige kade in Maastricht
 het slaghout bij tafeltennis
 Cricketbat, het slaghout bij cricket
 The Bat (Kings Island), een voormalige hangende achtbaan in Kings Island
 Bat (godin), een godin in het Oude Egypte

 BAT (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 BAT (terminal), BP Amsterdam Terminal
 Best Available Techniques, een term uit de milieukunde
 British American Tobacco, een sigarettenfabrikant
 Brabants Afval Team, de afvalverwerker in de regio Tilburg
 de bestandsextensie van een DOS-batchbestand
BAT (Basic Attention Token), blockchain gebaseerd adverteren